Die Präsidentschaftswahlen in der Elfenbeinküste (Côte d'Ivoire) fanden am 25. Oktober 2015 statt. Amtsinhaber Alassane Ouattara (RHDP) gewann bereits im ersten Wahlgang deutlich mit 83,66 Prozent der gültigen Stimmen. Pascal Affi N’Guessan, Kandidat der größten Oppositionspartei Front Populaire Ivoirien (FPI, deutsch ivorische Volksfront), konnte lediglich 9,29 Prozent der Stimmen auf sich vereinen. Die Wahlbeteiligung sank auf 52,87 Prozent. Die Amtszeit beträgt 5 Jahre.

Ergebnisse 
Von 6.300.142 registrierten Wählern gaben 3.330.928 ihre Stimme ab, was einer Wahlbeteiligung von 52,87 Prozent entspricht. 201.186 (6 Prozent) der Stimmen waren ungültig. Die Ergebnisse der einzelnen Kandidaten können der folgenden Tabelle entnommen werden:

Einzelnachweise 

2015
Elfenbeinkuste